Dragutin Đorđević je lahko:
 Dragutin Đorđević (arhitekt)
 Dragutin Đorđević (general)